Chordodes delmae är en tagelmaskart som beskrevs av Villalobos 1995. Chordodes delmae ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
delmae